Соревнования в плавании на 50 метров баттерфляем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 7 и 8 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 7 августа в 9:54 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:45, а финал — 8 августа в 17:32.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Интересные факты 
В соревнованиях участвовала 10-летняя девочка из Бахрейна Альзаин Тарек.

Примечания 

 ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки).

Ссылки 
 Результаты — страницы 135,136,157,180

50 м, баттерфляй, женщины